Красное Озеро — топоним:

Населенные пункты 
Белоруссия
 Красное Озеро — упразднённая деревня в Солигорском районе Минской области.

Казахстан
 Красное Озеро — село в Аршалынском районе Акмолинской области.

Россия
 Красное Озеро — деревня в Ужурском районе Красноярского края.
 Красное Озеро — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Красное Озеро — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Красное Озеро — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 г.
 Красное Озеро — деревня в Тетюшском районе Татарстана.
 Красное Озеро — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Красное Озеро — село в Новомалыклинском районе Ульяновской области.

Гидронимы 
 Красное озеро — озеро в Приозерском районе Ленинградской области.
 Красное озеро — бессточное солёное озеро в Запорожской области.
 Красное озеро — бессточное солёное озеро в Крыму.
 Красное озеро — пресноводное озеро в Хорватии.

См. также 
 Красное
 Ред-Лейк ()